Иван Димитров Мишайков е български административен служител от Македония.

Биография 
Иван Мишайков е роден около 1854 година в леринското село Пътеле, тогава в Османската империя. Племенник е на Панарет Пловдивски и Константин Мишайков, а негов син е българският икономист Димитър Мишайков. През 1876 година учи в Педагогическия отдел на Източния лицей във Виена. След 1879 година заедно със семейството си се преселва в Пазарджик, където работи като административен служител в отдела на просветното ведомство.

Родословие

Бележки 

Родени в Пътеле
Мишайкови
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български имигранти от Македония в Пазарджик